Бобади́лья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нахера. Занимает площадь 4,66 км². Население — 128 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Покровителем города считается святая дева де Вальванера.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи